Henry Cabot Lodge – amerykański polityk, przewodniczący pro tempore Senatu w 1912 roku
 Henry Cabot Lodge – amerykański polityk, ambasador USA przy ONZ w latach 1953-1960